UFO – obiekty latające, które podejrzewa się o pochodzenie i wytworzenie przez nieznane, pozaziemskie cywilizacje
 UFO – brytyjski zespół rockowy utworzony w 1969 roku
 UFO – seria gier strategiczno-taktycznych (X-COM)
 UFO – singel Roxen